Il doppio dell'ATP Volvo International 1992 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Petr Korda e Wally Masur erano i detentori del titolo, ma non hanno partecipato insieme, Korda con Jim Pugh e Masur con Mark Kratzmann.

Korda e Pugh hanno perso nel 1º turno contro Mark Knowles e Alex O'Brien.

Kratzmann e Masur ha perso nei quarti contro Stefan Edberg e John McEnroe.

Kelly Jones e Rick Leach hanno battuto in finale 7–6, 6–7, 6–2 Patrick McEnroe and Rick Leach.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (secondo turno)
 Kelly Jones /  Rick Leach (campioni)
 Mark Kratzmann /  Wally Masur (quarti di finale)
 Steve DeVries /  David Macpherson (semifinali)

 Guy Forget /  Jakob Hlasek (primo turno) 
 Goran Ivanišević /  Marc Rosset (secondo turno) 
 David Adams /  Andrej Ol'chovskij (quarti di finale) 
 Patrick McEnroe /  Jared Palmer (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

ATP Volvo International 1992
ATP Tour 1992